Oere steht für:
 Oere (Fluss), Fluss in Haut-Uele, Demokratische Republik Kongo

Oéré steht für:
 Oéré, Ort in der Provinz Logone Occidental, Tschad

Siehe auch:
 Öre
 Øre